Тюнампылькы — название рек в ЯНАО:

 Тюнампылькы (приток Мотылькы)
 Тюнампылькы (приток Печчалькы)
 Тюнампылькы (приток Ратты)
 Тюнампылькы (приток Худосея)